Construct poate fi:

 Viarom Construct, companie de construcții din România
 Euro Construct Trading 98, companie de construcții din România
 Porr Construct, companie de construcții din Austria
 Consilier Construct, companii de proiectare în infrastructură din România